Ивате Грулла Мориока — японский футбольный клуб из города Мориока, префектура Ивате. Долгое время выступал в региональных лигах и Джей-лиги 3, но в сезоне 2021 клуб заработал повышение во Вторую лигу.

Достижения 
 Тохоку лига Дивизион 2 Север Чемпион
 2004
 Тохоку лига Дивизион 1 Чемпион
 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013

Сезоны 

 † Сезон 2020 не был доигран из-за пандемии.
 Source: J.League Data Site  </small>

Ссылки 
 http://grulla-morioka.jp/ 

Футбольные клубы Японии